Alhama de Almería kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Alhama de Almería (kommunhuvudort), Andalusien, Provincia de Almería, 
 Alhama de Almería (kommun), Andalusien, Provincia de Almería, 

Robotskapade Spanienförgreningar